Entfaltung steht für:
 Entfaltung (Technik), Ablauflänge: Strecke, die ein Fahrrad durch eine Umdrehung der Tretkurbeln zurückgelegt
 Dekonvolution, mathematische Transformation, als deutsche Bezeichnung
 Entfaltung (Genese), aus der Pflanzenentwicklung abgeleiteter Begriff der Zustandsveränderung

Siehe auch:
 Freie Entfaltung der Persönlichkeit
Marktbrunnen Entfaltung